Melodia - algo melodioso; melódico
Ou ainda:
Cifra melódica
Metal melódico
Escaleta - instrumento musical, também conhecido como "melódica"
Melodica (álbum) - do guitarrista estadunidense Neil Zaza

Desambiguação